Distrito Nacional kan avse:
Ett distrikt i Dominikanska republiken, som omfattar centrala Santo Domingo
Distrito Nacional (idrottsklubb) – en volleybollklubb i Dominikanska republiken